Сянъян (襄阳) — городской округ в провинции Хубэй (КНР).
 Сянъян (Хэган) (向阳) — район городского подчинения городского округа Хэган провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Сянъян (Цзямусы) (向阳) — район городского подчинения городского округа Цзямусы провинции Хэйлунцзян (КНР).